Pürstl ist der Familienname von:

 Gerhard Pürstl (* 1962), Polizeipräsident von Wien
 Willi Pürstl (* 1955), österreichischer Skispringer